Olli Huttunen est un nom pouvant désigner:

 (1915-1940), skieur olympique finlandais
Olli Huttunen (né en 1960), joueur finlandais de football

Voir aussi

Huttenen, Olli